Бонгеффер () — німецьке прізвище:
 Дітріх Бонгеффер (1906—1945) — німецький теолог, учасник руху Опору.
 Клаус Бонгеффер (1901—1945) — німецький юрист, учасник руху Опору. Брат Дітріха Бонгеффера.
 Карл Бонгеффер (1868—1948) — німецький психіатр. Батько Дітріха Бонгеффера.